Return of the Dozen Vol. 1 — мікстейп гурту D12, перший реліз з часів студійного альбому D12 World (2004). Eminem не взяв участі у створенні мікстейпу, натомість репер Proof, засновник гурту, який трагічно загинув 2006 року, зробив внесок до треків «If You Want It», «Win or Lose» та «Suicide». Гост мікстейпу: DJ Young Mase. У 2011 вийшов сиквел Return of the Dozen Vol. 2.

Наразі мікстейп має золотий статус на DatPiff (за критеріями сайту), його завантажили понад 177 тис. разів.

Список пісень

Посилання 

Альбоми D12